Oberbayern steht für:
 Oberbayern, Bezirk und Regierungsbezirk in Bayern
 Herzogtum Oberbayern, Wittelsbacher Teilherzogtum (1255–1363)
 Oberbayern-München, Herzogtum Bayern-München (1392–1505)
 Oberbayern (Mallorca), Diskothek am Strand von Palma de Mallorca

Siehe auch: